Чаликов — фамилия:

 Чаликов, Антон Степанович (1754—1821) — Георгиевский кавалер; полковник; № 1945 (852); 20 мая 1808.
 Чаликов, Борис Антонович — Георгиевский кавалер; полковник; № 8631; 26 ноября 1851.
 Чаликов, Григорий Антонович — Георгиевский кавалер; ротмистр; № 8292; 26 ноября 1849.
 Чаликов, Николай Антонович — Георгиевский кавалер; полковник; № 7978; 26 ноября 1848.

 Чаликова, Виктория Атомовна (1935—1991) — советский философ, социолог, специалист по истории утопической мысли.